Villa Guerrero (État de Jalisco),
Villa Guerrero (État de Mexico).